Финике — город и район в Турции, в 110 км к западу от Анталии. Расположен на побережье Средиземного моря.

История 
Современный город вырос на месте античного города Финикия, основанного финикийцами в V веке до н. э. Но античный город утерян под современными постройками. В 655 году близ города произошло крупное морское сражение между византийским и арабским флотами.

Город знаменит своими ароматными апельсинами.

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Официальный сайт района

Города Турции
Районы Антальи